Мигел Алеман Веласко има више значења:

 Мигел Алеман Веласко (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Алеман Веласко (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику